Chuzpe steht für:
 Chuzpe, eine ethische Haltung, Motivation oder Handlung
 Chuzpe (Band), eine österreichische Underground-/New-Wave-Band 
 Chuzpe (Drama), eine Komödie von Eva Demski nach dem gleichnamigen Roman von Lily Brett
 Chuzpe – Klops braucht der Mensch!, eine Filmkomödie von Andrea Stoll nach Motiven des Romans "Chuzpe" von Lily Brett